Ion poate fi:

 ion: un atom sau grup de atomi cu sarcină electrică totală nenulă
 în onomastica românească, o variantă a prenumelui Ioan
 Ion din Chios, scriitor și filozof grec
 Ion sau Ionas, un personaj din mitologia greacă, legendarul strămoș al ionienilor
 Ion (c. 414 î.Hr.), tragedie scrisă de Euripide, al cărei erou este personajul mitologic cu același nume
 Ion, unul din Dialogurile lui Plato
 Ion, roman al lui Liviu Rebreanu

Vezi și 
 Alte semnificații
 Ioan (nume)
 Ionel (nume)
 Ionică (nume)
 Ioana (nume)
 Ionela (prenume)
 Ivașcu (nume de familie)
 Ioniță (nume de familie)

 Ionești (dezambiguizare)
 Ionășeni (dezambiguizare)

 Nica (nume de familie)
 Niță (nume)
 Nițescu (nume de familie)

 Oana (prenume)
 Oancea (dezambiguizare)

Legături externe 
 IOANA și ION , 6 ianuarie 1998, Pruteanu.ro